Idaho, pronunțat , este un nume propriu asociat în general cu:
 Statul american, Idaho, unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii, cu
 Teritoriul, american Idaho (teritoriu SUA), care a ființat între 1863 și 1890, prima formă de organizare teritorială a unei regiuni din care ulterior s-au format trei state ale SUA, Idaho, Montana și Wyoming, sau cu 
 Comitatul Idaho, din statul omonim, Idaho 

Numele propriu Idaho se mai poate referi și la:

Universități publice din statul Idaho  
  Idaho State University (ISU), universitate publică a statului Idaho, localizată Pocatello, dar având programe suplimentare în Iadho Falls, Boise și Twin Falls. 
 University of Idaho, universitate de stat și cea mai importantă instituție de cercetare a statului, inaugurată în 1892, localizată în Moscow, cunoscută ca UI, sau U of I ori "the U of I."

Alte utilizări  
 Idaho (cartof), varietate de cartof de calitate, produsă și crescută în statul Idaho, cunoscută în Statele Unite pentru tuberculii săi deosebit de mari și suculenți. 
 Idaho (trupă), o formație muzicală originară din California care practică un stil muzical de rock alternativ numit slowcore sau sadcore. 

Nume proprii
+